Planaeschna gressitti – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae). Występuje w prowincji Guangdong w południowo-wschodnich Chinach. Opisał go H. Karube w 2002 roku.

Przypisy 

Planaeschna
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2002 roku